Dipartimento di San Miguel è il nome di:
Dipartimento di San Miguel (El Salvador) – un dipartimento dello stato di El Salvador
Dipartimento di San Miguel (Corrientes) – un dipartimento della provincia argentina di Corrientes